Ге́са А́нгрик (; ) — немецкая кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Германии участник  (заняли шестое место).

Играла в основном на позиции первого.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Тренеры по кёрлингу Германии